O Desportivo das Aves ganhou a zona norte, o Sporting da Covilhã ganhou a zona centro e o Marítimo ganhou a zona sul.

II Divisão Norte

II Divisão Centro

II Divisão Sul 

Futebol de 1984 em Portugal
Futebol de 1985 em Portugal